Nicolovius ist der Familienname von:

 Alfred Nicolovius (1806–1890), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
Friedrich Nicolovius (1768–1836), deutscher Verleger
 Georg Heinrich Ludwig Nicolovius (1767–1839), preußischer Ministerialbeamter
 Matthias Balthasar Nicolovius (1717–1778), preußischer Hofrat und Obersekretär
 Theodor Nicolovius (1768–1831), preußischer Regierungspräsident von Danzig (1819–1825)